Guba bezeichnet:
 Mohnpielen in der ungarischen Küche
 Quba (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Quba (Rayon), Verwaltungsbezirk in Aserbaidschan
 Guba (Woreda), Verwaltungsbezirk in Äthiopien
 Zyklon Guba, schwerer tropischer Zyklon 2007

Guba ist der Familienname von
 Dávid Guba (* 1991), slowakischer Fußballspieler
 Paulina Guba (* 1991), polnische Kugelstoßerin